Шо́прон ():
 Шопрон — город на северо-западе Венгрии.
 Шопрон — профессиональный венгерский футбольный клуб.
 Шопрон — исторический комитат в западной части Венгерского королевства.